Neate ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Neate (geb. 1974), britischer Rennfahrer
 Ken Neate (1914–1997), australischer Opernsänger (Tenor)